

Biografia
Era il figlio di Cristiano III di Oldenburg e Hedwig von Oldenburg a Wildeshausen. Nel XIV secolo Giovanni si è sposato due volte. Il suo primo matrimonio fu con Elisabetta di Brunswick-Lüneburg (figlia di Giovanni di Brunswick-Lüneburg e Liutgard di Holstein-Itzehoe). Il suo secondo matrimonio fu con la contessa Edvige di Diepholz. Con una delle due mogli Giovanni ebbe cinque figli:

 Cristiano IV  di Oldenburg
 Giovanni III di Oldenburg, sposò Mechtild (Matilda) di Bronckhorst
 Corrado I di Oldenburg
 Maurizio di Oldenburg (ucciso in azione nel 1368 vicino a Blexen), amministratore diocesano dell'arcidiocesi di Brema (1345-1362), arcivescovo eletto di Brema (1348, papalmente rifiutato) e coadiutore di Brema (1348 –1360)
 Gisela di Oldenburg; sposò Gerardo III di Hoya

Ascendenza

Fonti 

 The Peerage
 Rulers of Oldenburg
 Adolf Hofmeister, "Adel, Bauern und Stände", in: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser: 3 vols., Hans-Eckhard Dannenberg and Heinz-Joachim Schulze (eds.), Stade: Landschaftsverband der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, 1995 and 2008, vol. I 'Vor- und Frühgeschichte' (1995; ISBN 978-3-9801919-7-5), vol. II 'Mittelalter (einschl. Kunstgeschichte)' (1995; ISBN 978-3-9801919-8-2), vol. III 'Neuzeit' (2008; ISBN 978-3-9801919-9-9), (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden; vols. 7–9), vol. II: pp. 195-240, here p. 211.

Conti di Oldenburg